

Sigle
 Malattia emolitica del neonato
 Manchester Evening News
 Multiple endocrine neoplasia – neoplasie multiendocrine

Astronomia 
 Men – abbreviazione della costellazione della Mensa

Cinema 
 Men – film del 1918 diretto da Perry N. Vekroff
 Men – film del 1924 diretto da Dimitri Buchowetzki
 A proposito di uomini (Men) – film statunitense del 1997
 Men - film del 2022 diretto da Alex Garland

Codici 
 MEN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Brenoux di Mende (Francia)
 men – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mende

Editoria 
Men è stato un settimanale erotico italiano
Men's Health è una rivista internazionale dedicata alla cura del corpo maschile
For Men Magazine è una rivista italiana dedicata alla cura del corpo maschile

Mitologia 
 Men – divinità lunare di origine Anatolica

Religione 
 M.E.N. – Suore Missionarie Eucaristiche di Nazareth

Altro
Men – nella lingua inglese "uomini", plurale di man, uomo